Véjar, Vejar puede referirse a:
 Francisco Véjar (* 1967, Viña del Mar), poeta chileno, antologador, crítico literario
 Mariano Vejar (1829 - 1857), un militar y conspirador liberal mexicano
 (Michael) "Mike" Vejar (* 1943, Los Ángeles), un director de televisión
 Sergio Véjar (1928, Colima - 2009, Ciudad de México), un prolífico cineasta

 Rodrigo (Alberto) Rain (Vejar) (* 1975, Chile), un futbolista chileno